LGV steht als Abkürzung für:

 Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung, Landesvermessungsamt von Hamburg
 Landwirtschaftliche Gemüse Verwertungsgenossenschaft in Österreich, siehe LGV-Frischgemüse
 Liebenzeller Gemeinschaftsverband der Evangelischen Kirche in Deutschland
 Ligne à grande vitesse, siehe Schnellfahrstrecke #Frankreich

Abkürzung